Geografia:
 Sully (Calvados), municipi francès de la regió de la Baixa Normandia
 Sully (Iowa), població estatunidenca d'Iowa
 Sully (Oise), municipi francès de la regió de la Picardia
 Sully (Saona i Loira), municipi francès de la regió de la Borgonya

Miscel·lània: Sully (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2016 dirigida per Clint Eastwood i protagonitzada per Tom Hanks, Aaron Eckhart i Laura Linney